69-я церемония вручения наград премии BAFTA за заслуги в области британского и международного кинематографа за 2015 год состоялась 14 февраля 2016 года в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне. Церемония транслировалась на канале BBC One, её ведущим в  раз выступил комедийный актёр Стивен Фрай. Номинанты были объявлены 8 января 2016 года.

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 1/9: «Шпионский мост»
 0/9: «Кэрол»
 5/8: «Выживший»
 4/7: «Безумный Макс: Дорога ярости»
 1/6: «Бруклин»
 0/6: «Марсианин»
 1/5: «Игра на понижение»
 0/5: «Из машины» / «Девушка из Дании»
 1/4: «Звёздные войны: Пробуждение силы»
 1/3: «В центре внимания» / «Стив Джобс» / «Омерзительная восьмёрка»
 0/3: «Убийца»
 1/2: «Эми» / «Головоломка» / «Комната» / «Гордость»
 1/1: «Дикие истории» / «Operator» / «Edmond»

Основные категории

Другие категории 
{| class="wikitable" width="95%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="300px"|Категории
! Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|Лучшая музыка к фильму
|style="background:#FAEB86"|• «Омерзительная восьмёрка» — Эннио Морриконе
|-
|• «Шпионский мост» — Томас Ньюман
|-
|• «Выживший» — Рюити Сакамото, Карстен Николай
|-
|• «Звёздные войны: Пробуждение силы» — Джон Уильямс
|-
|• «Убийца» — Йохан Йоханнссон
|-
| rowspan=5|Лучшая операторская работа|style="background:#FAEB86"|• «Выживший» — Эммануэль Любецки
|-
|• «Безумный Макс: Дорога ярости» — Джон Сил
|-
|• «Убийца» — Роджер Дикинс
|-
|• «Кэрол» — Эдвард Лэкмен
|-
|• «Шпионский мост» — Януш Каминский
|-
| rowspan=5|Лучшие визуальные эффекты
|style="background:#FAEB86"|• «Звёздные войны: Пробуждение силы» — Крис Корбоулд, Роджер Гайетт, Пол Кавана, Нил Скэнлэн
|-
|• «Человек-муравей» — Джейк Моррисон, Грег Стил, Дэн Судик, Алекс Уоттке
|-
|• «Безумный Макс: Дорога ярости» — Эндрю Джексон, Дэн Оливер, Том Вуд, Энди Уильямс
|-
|• «Марсианин» — Крис Лоуренс, Тим Ледбери, Ричард Стаммерс, Стивен Уорнер
|-
|• «Из машины» — Марк Ардингтон, Сара Беннетт, Пол Норрис, Эндрю Уайтхёрст
|-
| rowspan=5|Лучший грим и причёски|style="background:#FAEB86"|• «Безумный Макс: Дорога ярости» — Лесли Вандеруолт, Дэмиан Мартин
|-
|• «Бруклин» — Морна Фергюсон, Лоррейн Глинн
|-
|• «Выживший» — Сиан Григг, Дункан Джармен, Роберт Пандини
|-
|• «Девушка из Дании» — Жан Сьюэлл
|-
|• «Кэрол» — Джерри Декарло, Патрисия Риган
|-
| rowspan=5|Лучшая работа художника-постановщика
|style="background:#FAEB86"|• «Безумный Макс: Дорога ярости» — Колин Гибсон, Лиза Томпсон
|-
|• «Звёздные войны: Пробуждение силы» — Рик Картер, Даррен Гилфорд, Ли Сандалес
|-
|• «Шпионский мост» — Адам Штокхаузен, Рена Деанджело
|-
|• «Марсианин» — Артур Макс, Селия Бобак
|-
|• «Кэрол» — Джуди Бекер, Хезер Лоффлер
|-
| rowspan=5|Лучший дизайн костюмов|style="background:#FAEB86"|• «Безумный Макс: Дорога ярости» — Дженни Беван
|-
|• «Бруклин» — Одиль Дикс-Мирье
|-
|• «Девушка из Дании» — Пако Дельгадо
|-
|• «Золушка» — Сэнди Пауэлл
|-
|• «Кэрол» — Сэнди Пауэлл
|-
| rowspan=5|Лучший монтаж
|style="background:#FAEB86"|• «Безумный Макс: Дорога ярости» — Маргарет Сиксел
|-
|• «Игра на понижение» — Хэнк Коруин
|-
|• «Шпионский мост» — Майкл Кан
|-
|• «Выживший» — Стивен Миррион
|-
|• «Марсианин» — Пьетро Скалия
|-
| rowspan=5|Лучший звук|style="background:#FAEB86"|• «Выживший» — Лон Бендер, Крис Дьюэстердек, Мартин Эрнандес, Фрэнк А. Монтаньо, Джон Тейлор, Рэнди Том
|-
|• «Безумный Макс: Дорога ярости» — Скотт Хекер, Крис Дженкинс, Марк Манджини, Бен Осмо, Грегг Рудлофф, Дэвид Уайт
|-
|• «Звёздные войны: Пробуждение силы» — Дэвид Акорд, Энди Нельсон, Кристофер Скарабосио, Мэттью Вуд, Стюарт Уилсон
|-
|• «Шпионский мост» — Дрю Кунин, Ричард Химнс, Энди Нельсон, Гэри Райдстром
|-
|• «Марсианин» — Пол Мэсси, Мак Рут, Оливер Тарни, Марк Тейлор
|-
| rowspan=5|Лучший документальный фильм
|style="background:#FAEB86"|• Эми / Amy (Азиф Кападиа, Джеймс Гей-Рис)
|-
|• Послушай меня, Марлон / Listen to Me Marlon (Стивен Райли, Джон Баттсек, Джордж Чигнелл, Ар Джей Катлер)
|-
|• Он назвал меня Малала / He Named Me Malala (Дэвис Гуггенхайм, Уолтер Ф. Паркс, Лори Макдональд)
|-
|• Шерпа / Sherpa (Дженнифер Пидом, Бриджет Икин, Джон Смитсон)
|-
|• Земля картелей / Cartel Land (Мэтт Хейнеман, Том Йеллин)
|-
| rowspan=5|Лучший короткометражный фильм|style="background:#FAEB86"|• Operator (Кэролин Бартлит, Ребекка Морган)
|-
|• Слон / Elephant (Ник Хельм, Алекс Муди, Эстер Смит)
|-
|• Mining Poems or Odes (Каллум Райс, Джек Кокер)
|-
|• Samuel-613 (Билли Ламби, Шайенн Кануэй)
|-
|• Over (Йорн Трелфолл, Джереми Бэннистер)
|-
| rowspan=3|Лучший анимационный короткометражный фильм
|style="background:#FAEB86"|• Edmond (Нина Ганц, Эмили Жуфруа)
|-
|• Боже мой / Manoman (Саймон Картрайт, Камилла Кристиан Ходол)
|-
|• Пролог / Prologue (Ричард Уильямс, Имоджен Саттон)
|-
| rowspan=5|Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера|style="background:#FAEB86"|• Наджи Абу Новар, Руперт Ллойд — «Гордость»
|-
|• Шон Макаллистер, Элум Шейкрифар — «Сирийская история любви»
|-
|• Дебби Такер Грин — «Второе пришествие»
|-
|• Стивен Финглтон — «The Survivalist»
|-
|• Алекс Гарленд — «Из машины»
|-
| rowspan=5|Восходящая звезда
|style="background:#FAEB86"|• 'Джон Бойега
|-
|• Тэрон Эджертон
|-
|• Дакота Джонсон
|-
|• Бри Ларсон
|-
|• Бел Паули
|-
|}

 Специальные награды 

 BAFTA Academy Fellowship Award 
 Сэр Сидни Пуатье

 Outstanding British Contribution to Cinema 
 Angels Costumes

 См. также 
 «Оскар» 2016 (главная ежегодная национальная кинопремия США) «Золотой глобус» 2016 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы) «Сезар» 2016 (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 2016 (премия академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 Премия Гильдии киноактёров США (2016)
 «Спутник» 2016 (премия Международной пресс-академии)
 «Золотая малина» 2016 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов на официальном сайте
 BAFTA 2016 на сайте IMDb

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
События 14 февраля
Февраль 2016 года
Кинопремии 2016 года
2016 год в Лондоне